Denis Zvizdić – politico bosniaco
 Hasan Zvizdić – comandante della milizia musulmana di Sjenica
 Ilvana Zvizdić – ex cestista bosniaca con cittadinanza italiana